Роднянський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Роднянський Денис Вадимович (* 1981) — український кіноактор.
 Роднянський Олександр Юхимович (* 1961) — російський кінорежисер, продюсер та медіамагнат українсько-єврейського походження. 

 
Українські прізвища